Kazuno (stad), een stad in de Japanse prefectuur Akita
 Kazuno (district), een district in de Japanse prefectuur Akita